Aurantia (lateinisch) steht oder stand für:

 Dipikrylamin
 Orange bzw. Orangenbaum (Citrus aurantium L.), siehe Orange (Frucht)